Hartwell (Buckinghamshire) - localidade na Buckinghamshire, Inglaterra
Hartwell (Geórgia) - localidade na Geórgia, Estados Unidos
Hartwell (Missouri) - localidade na Missouri, Estados Unidos
Hartwell (Northamptonshire) - localidade na Northamptonshire, Inglaterra
Hartwell (Staffordshire) - localidade na Staffordshire, Inglaterra
Erin Hartwell
Leland Hartwell
May Britt Hartwell
Nina Hartwell